Олинг () — посёлок в Яшкульском районе Калмыкии, входит в состав Яшкульского сельского муниципального образования. Олинг расположен в центральной части Яшкульского района вблизи лимана Дорт-Хулсун, в 11 километрах к северо-западу от посёлка Яшкуль.

Этимология 
Название посёлка  переводится как подпруга.

История 

Впервые отмечен на карте РККА 1940 года. До войны Олинг входил в Зюнгарский сельсовет. В 1951 году здесь был организован совхоз "Кировский", ставший впоследствии племзаводом. К 1989 году в Олинге проживало около 300 жителей.

В 2011 году посёлок был газифицирован.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли калмыки (87 %)

Экономика 

ОАО "Племзавод "Кировский" — одно из ведущих племенных хозяйств района.

Культура 
В посёлке есть объект связанный с Великой Отечественной войной - Памятник Абоимову Петру Ивановичу, убитому в ноябре 1942 года при освобождении Олинга от 16-й моторизованной дивизии.

Примечания 

Населённые пункты Яшкульского района